Pennsylvania kan syfta på:

 Provinsen Pennsylvania – en engelsk besittning i Nordamerika 1681–1776
 Pennsylvania (geologi) – en geologisk tidsperiod inom karbon och spänner mellan 323 och 299 miljoner år sedan
 Pennsylvania Railroad – en järnväg i USA 1846–1968

Geografi
 Pennsylvania – en delstat i USA grundad 1776
 Pennsylvania Avenue – i Washington, D.C. där Vita huset är beläget
 Pennsylvania, South Gloucestershire – en by i England
 Pennsylvania, Exeter – en förort till Exeter, England

Musik
 Pennsylvania (musikalbum) – ett musikalbum av Pere Ubu från 1998

Fartyg 
USS Pennsylvania – fartygsnamn i den amerikanska flottan

Se även
 University of Pennsylvania – ett Ivy League-universitet beläget i Philadelphia, Pennsylvania